Jozef Speybrouck (kunstenaar), Belgisch kunstenaar, schilder, graficus, tekenaar en illustrator (1891-1956)
 Jozef Speybrouck (arts), Belgisch kinderarts en politicus (1930-2009)